Помаз () — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 16 000 человек (2001).

Население

Города-побратимы

 Санкт-Петербург, Россия
 Франкфурт, Германия

Примечания

Ссылки
 Карта города

Города Венгрии